Гю́терсло (нем. Gütersloh) — многозначный термин.

 Гютерсло — город в Германии, районный центр, расположен в земле Северный Рейн — Вестфалия.  
 Гютерсло (район) — район в Германии. Центр района — город Гютерсло. 

 Гютерсло, Альберт Пэрис (1887—1973) — австрийский художник и писатель, духовный отец венской художественной школы фантастического реализма.